Hien Macline est une photographe ivoirienne, née en 1970.

Hien Macline a suivi une formation à l'Institut national supérieur des arts actions culturelles en section photo à Abidjan.

Elle photographie la société ivoirienne et surtout les conditions de la femme et de l'enfant.

Exposition 
 2003, Regard Rebelle, Galerie du Centre Iris, Paris

Lien externe 
  Court diaporama de photos de Hien Macline

Photographe ivoirien
Naissance en 1970